Bertus Aafjes – poeta e scrittore olandese
 Gerard Aafjes – calciatore olandese di ruolo difensore